Abu-Yússuf Yaqub al-Ansarí al-Kufí (731-798), legislador religiós
 Abu-Yússuf Yaqub al-Mansur (?-1199), amir al-muminín almohade
 Abu Yusuf Ibn Djahan Shah (?-1469), darrer emir qara qoyunlu